Przejma peut désigner en Pologne :

 Przejma, village de la voïvodie de Mazovie
 Przejma, village de la voïvodie de Podlachie